Educatore professionale può riferirsi a:
 Educatore professionale socio pedagogico – professionista dell'area pedagogica
 Educatore professionale socio sanitario – professionista dell'area sanitaria